Группу 6 отборочного турнира чемпионата Европы по футболу среди молодёжных команд 2013 составили молодёжные сборные Албании, Молдавии, Польши, Португалии и России. Первое место в группе заняла сборная России, которая вышла в финальную часть чемпионата Европы. Сборная Португалии заняла второе место, однако среди команд, занявших второе место, стала лишь пятой.

Время начала матчей — центральноевропейское (UTC+01:00).

Таблица 

{|
|-
|

|

|}

Результаты 

<div id="Молдавия - Польша">

Бомбардиры 
6 голов
  Армандо Садику
5 голов
  Александр Кокорин
4 гола

  Руй Фонте

  Фёдор Смолов

3 гола

  Гжегож Крыховяк

  Денис Черышев

2 гола

  Беким Баля
  Раду Гынсарь
  Артур Ионицэ
  Артём Хачатуров

  Матеуш Клих
  Артур Собех
  Лукаш Теодорчик

  Нелсон Оливейра
  Уилсон Эдуарду
  Олег Шатов

1 гол

  Мергим Брахими
  Элвис Пренчи
  Бруно Телюши
  Георге Андроник
  Ион Жардан
  Анатолий Кептине
  Пётр Леука

  Ариэль Борысюк
  Аркадиуш Возняк
  Томаш Купиш
  Михал Кухарчик
  Салвадор Агра
  Абел Камара
  Лассана Камара

  Андре Мартинш
  Педру Филип Мендеш
  Жоау Дуарте Перейра
  Жозуэ Пескейра
  Шота Бибилов
  Максим Григорьев
  Антон Соснин

Ссылки 
Результаты и протоколы на сайте УЕФА.

Футбол в Европе в 2011 году
Футбол в Европе в 2012 году
Отборочный турнир